Короло́гос (, ) — греческая фамилия.
 Корологос, Пола (род. 1970) — американская актриса театра, телевидения и кино.
 Корологос, Том (род. 1933) — американский лоббист, дипломат и бизнесмен.
 Маклафлин-Корологос, Энн (1941—2023) — американский государственный деятель, министр труда США.